Le terme ligne 90 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 90 du tramway de Bruxelles
Ancienne ligne 90 du tramway vicinal de Charleroi

Voies ferrées 
 Ligne 90 des chemins de fer belge

Voir aussi 
 
90 (nombre)

90